Nigina Abduraimova e Venise Chan erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Han Na-lae e Yoo Mi che hanno battuto in finale Kim Sun-jung e Yu Min-hwa 2–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie 

  Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (semifinali)
  Nao Hibino /  Miyu Katō (quarti di finale)

  Jang Su-jeong /  Lee So-ra (quarti di finale)
  Lu Jiajing /  Lu Jiaxiang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Samsung Securities Cup 2013